Еле́на Вячесла́вовна Анто́нова (урождённая Володина; род. 22 апреля 1971 года, Уральск, Западно-Казахстанская область, Казахская ССР) — казахстанская лыжница, участница пяти Олимпиад.

Карьера 
Е. В. Володина впервые приняла участие в Олимпиаде в в 1994 году в Лиллехамере. Здесь она соревновалась в пяти дисциплинах: в гонках на 5 км (33-е место), 15 км (47-е место), на 30 км (21-е место), на 10 км (38-е место), а также в эстафете, где казахстанская четверка была 13-й.

В 1998 году в Нагано на 15-километровой дистанции была 57-й.

На зимней Олимпиаде — 2002 в Солт-Лейк-Сити Е. В. Антонова, участвуя в четырёх дисциплинах, показала следующие результаты: 10 км (29-е место), 30 км (32-е место), 5 км (47-е место), а также приняла участие в эстафете, где четвёрка из Казахстана показала 11-й результат.

На зимней Олимпиаде — 2006 в Турине Е. В. Антонова на дистанции 10 км была 42-й.

А на своей последней, пятой, Олимпиаде в Ванкувере показала 45-й результат в спринте.

Ссылки 
 
 Елена Антонова на сайте fis-ski

Лыжники Казахстана
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года